Профорг студенческой группы (профорг.,проф.орг., профгрупорг) — профессиональный групповой организатор академической группы вуза, колледжа, являющийся профсоюзным лидером учебной группы и выполняющий некоторые административные функции, промежуточное звено между студентами и профсоюзной организацией учебного заведения.

Профорги избираются на открытых выборах студентами профгруппы, нужно быть обязательно членом профсоюза для голосования.

Также различаются полномочия и привилегии профоргов. Одни не имеют никаких привилегий, другие могут обладать какими-либо распорядительными или консультативными функциями. По усмотрению учебного заведения профоргам может устанавливаться надбавка к стипендии.

Профорг занимается вопросами, связанными с решением социальных проблем студентов, защитой их законных прав и интересов. Также он посещает профсоюзные собрания и доносит информацию до учебной группы. Кроме того, профорг занимается организацией участников на мероприятиях. Но обязанности профоргов могут различаться от конкретного учебного учреждения и даже факультета.

Независимо от имеющихся полномочий и обязанностей, обычно должность профорга способствует формированию положительных предубеждений при обращении к каким-либо должностным лицам учебного заведения. В таких случаях профоргам оказывается большее внимание.

Также «Профорг года – 2022» города Москвы является Азарова Елизавета, студентка Московского Политехнического университета.

См. также 
 Студент
 Староста
 Куратор

Примечания 

Студенчество